Rio Barra Grande pode referir-se a:
 Rio Barra Grande (Paraná)
 Rio Barra Grande (Santa Catarina)
 Rio Barra Grande (São Paulo)

Desambiguação